Thomas Percy (1. hrabia Worcester) (1343 – 1403) – arystokrata, jeden z bohaterów Henryka IV, części 1
 Thomas Percy (ok. 1560-1605) – uczestnik Spisku prochowego
 Thomas Percy (1729–1811) – biskup, folklorysta
 Tomasz Percy (1528–1572) – błogosławiony katolicki, 7. earl Northumberland